Konrad Warzycha – ex calciatore polacco
 Krzysztof Warzycha – ex calciatore polacco
 Pawel Warzycha – schermidore tedesco
 Robert Warzycha – allenatore di calcio ed ex calciatore polacco